Шопфлох може бити:

 Шопфлох (Средња Франконија), општина у округу Ансбах, у њемачкој покрајини Баварска.
 Шопфлох (Шварцвалд), општина у округу Фројденштат, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.